A 2001–2002-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság a hetvenedik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1-8. helyezettek még két kört és ezután három győzelemig tartó egyenes kieséses rájátszást játszottak, viszont az 5-8. helyért ettől az évtől kezdve nem játszottak a csapatok, és a döntő is 1996 után újra 3 nyert mérkőzésig tartott.

A 9-12. helyezettek a kiesés elkerüléséért a B csoport legjobb 4 csapatával játszottak két kört, majd egy körös, 3 győzelemig tartó rájátszást.

Csapatok

Alapszakasz 

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár

Keresztbejátszás

Rájátszás

1-8. helyért

9-16. helyért

Keresztbejátszás

3 győzelemig tartó rájátszás
ZTE KK – SMAFC-Roto-Elzett

Soproni Ászok KC – PVSK-Panthers

Marso-Isobau NYKK – MC MAFC

Naturtex-Szedeák – Univer KSE

Megj. mivel az MC MAFC csapatát 2002 szeptemberében kizárták az A csoportból, az Univer KSE csapata is az élvonalban indult a következő szezonban.

Díjak 

Kosárlabda-bajnokság évei
2001 a kosárlabdában
2002 a kosárlabdában